— японская фамилия.

Известные носители 
 Матимура, Кинго (1900—1992) — японский политик.
 Матимура Кинъя (1859—1944) — японский предприниматель.
 Матимура, Нобутака (1944—2015) — японский политик.
 Матимура, Хиротака (1882—1969) — японский предприниматель и политик.